"Ceiba" pode ser:
 Ceiba, árvore
 La Ceiba, cidade hondurenha de Atlántida
 La Ceiba (Venezuela), no estado de Trujillo
 Ceiba (Porto Rico), cidade
 Ceibas, município da província de Entre Ríos, na Argentina.

Ver também
 Los Ceibos

Desambiguações de topônimos